Анто́нио Ко́нте (; , Минтурно — , Минтурно) — итальянский профессиональный фехтовальщик, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх 1900 в Париже Конте участвовал в двух дисциплинах — на рапире и на сабле. В первом соревновании он смог в итоге занять четвёртое место, но во втором выиграл весь турнир, завоевав золотую медаль.

Ссылки 
 Антонио Конте на sports-reference.com 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Фехтовальщики Италии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Италии